Босфор — пролив между Европой и Малой Азией, соединяющий Чёрное море с Мраморным. Также может означать:
 Босфор Восточный — пролив в заливе Петра Великого Японского моря, соединяет Амурский и Уссурийский заливы и отделяет полуостров Муравьёва-Амурского от островов Русского и Елены.
 Ложный Босфор — местность в Турции.
 Боспор Киммерийский — Керченский пролив.
 Босфор — область на спутнике Юпитера Ио.

См. также 

 Боспор (значения)